

Прізвище
 Сталін Йосип Віссаріонович (21 грудня 1879-5 березня 1953) — радянський державний і військовий діяч.
 Сталін Василь Йосипович (24 березня 1921-19 березня 1962) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант авіації (1947). Син Йосипа Віссаріоновича Сталіна.

Інше
 Сталін — фільм 1992 року.

Див. також
 Йосип Сталін (значення)